

Patronyme 
On prononce \fʁɑ̃.kɔm\. 
 Eustache le Franchomme de Hognoul (?-1315) : Homme de guerre.
 Isambert le Franchomme : Fait procureur général du Roi en 1404.
 Pierre Franchomme : Secrétaire du duc Louis II d'Anjou, secrétaire d'Alexandre V et de Jean XXIII, conseiller de la reine de Sicile et du seigneur de Montereux Jean de La Teillaye, grand chantre et chanoine de la Cathédrale Notre-Dame de Paris de 1412 à au moins 1436.
Auguste-Joseph Franchomme (1808-1884) : Compositeur, violoncelliste
Hector Franchomme (1860-1939) : Ingénieur centralien de Lille, propriétaire de la Chocolaterie Delespaul-Havez où sera inventé le Carambar.
 Jean Franchomme Flamand : Auteur du Nécrologe.
 Pierre Franchomme : Aromatologue et pharmacologue, il introduisit la notion de chémotype en 1975.

Autres 
 Le Nécrologe de Franchomme : recueil biographique de la fin du  sur des personnages connus.

Patronyme français
Homonymie de patronyme